Die Saison 1998/1999 der English Premiership war die zwölfte Saison der obersten Spielklasse der englischen Rugby-Union-Meisterschaft. Aus Sponsoringgründen trug sie den Namen Allied Dunbar Premiership. Sie begann am 5. September 1998, umfasste 26 Spieltage (je eine Vor- und Rückrunde) und dauerte bis zum 20. Mai 1999. Den Meistertitel gewannen zum dritten Mal die Leicester Tigers. Am Ende der Saison stieg der West Hartlepool RFC ab. Der Richmond FC und der London Scottish FC mussten Konkurs anmelden, fusionierten mit London Irish und nahmen in der nächsten Saison nicht mehr am Spielbetrieb teil.


Allied Dunbar Premiership 
 Tabelle

M: Letztjähriger Meister
P: Promotion (Aufsteiger) aus der National Division One

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 2 Punkte bei einem Sieg
 1 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage

National Division One 
Die Saison der zweiten Liga (National Division One) umfasste 26 Spieltage (je eine Vor- und Rückrunde). Die bestplatzierte Mannschaft Bristol Rugby stieg in die Premiership auf, während der Zweitplatzierte Rotherham RUFC ein Play-off gegen die Bedford Blues (13. der Premiership) verloren. Der Blackheath RC und der Fylde RC mussten absteigen.

 Tabelle

P: Promotion (Aufsteiger) aus der National Division Two
R: Relegation (Absteiger) aus der Premiership

* Abzug von 2 Punkten 
** Abzug von 4 Punkten

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 2 Punkte bei einem Sieg
 1 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage

Weblinks 
 Tabellen Allied Dunbar Premiership und National Division One 1998/1999

1999
Rugby 1998
Rugby 1999